Ева Сильвия Вретхаммар (; род. 22 августа 1945, Уддевалла, Швеция) — шведская поп- и джазовая певица.

Биография 
Сильвия Вретхаммар родилась в городе Уддевалла в семье Харальда и Бритты Вретхаммаров. Её мать была преподавателем игры на фортепиано.

Самой известной песней Сильвии Вретхаммар является «Y Viva España» (1974), достигшая #4 в UK Singles Chart в сентябре 1974 года. Сингл разошёлся тиражом более миллиона копий и стал «золотым». В Великобритании певица была известна как Сильвия.

Сильвия Вретхаммар пять раз принимала участие в шведском Melodifestivalen (отборочном конкурсе на Евровидение), в том числе в 2002 году с песней «Hon är en annan nu» и в 2013 году, где в полуфинале исполнила песню «Trivialitet», однако заняла лишь седьмое место.

Дискография 
 1969 — Tycker om dej
 1970 — Sylvia
 1971 — Dansa samba med mej
 1972 — Gamla stan
 1973 — Jag sjunger för dej
 1973 — Eviva España
 1974 — Sylvia & Göran på Nya Bacchi (with Göran Fristorp)
 1975 — Stardust & Sunshine
 1976 — Somebody loves you
 1977 — Mach das nochmal
 1977 — Leenden i regn
 1979 — Chateau Sylvia
 1980 — In Goodmansland
 1985 — Rio de Janeiro blue
 1990 — Öppna dina ögon
 1992 — Ricardo
 1999 — Best of Sylvia
 2002 — Faller för dig
 2005 — Sommar! Samba! Sylvia!
 2006 — Champagne
 2009 — Te quiero (сборник)
 2013 — Trivialitet

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Исполнители шлягеров